Lemme – torrente del Piemonte
 Armin Lemme – discobolo tedesco
 Betta Lemme – cantautrice canadese di origini italiane
 Mario Lemme – calciatore e allenatore italiano